«Грустный мотив» — короткий рассказ Джерома Дэвида Сэлинджера, написанный в 1948 и впервые опубликованный в журнале «Cosmopolitan» в сентябре того же года. История рассказывает о трагической жизни негритянской джазовой певицы Лиды-Луизы Джонс, прототипом которой послужила Бесси Смит. Первоначально рассказ назывался «Колючая иголка на патефонной пластинке» (), но «Cosmopolitan» изменил название на «Грустный мотив» без согласия Сэлинджера. «Сглаживание» названия было одной из причин того, почему автор в конце 40-х «хотел публиковать произведения только в „The New Yorker“».

Примечания 

Рассказы 1948 года
Рассказы Джерома Сэлинджера